Iwiny peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
de la voïvodie de Basse-Silésie
 Iwiny, un village du powiat de Bolesławiec
 Iwiny, un village du powiat de Wrocław

de la voïvodie de Łódź
 Iwiny, un village